Плю́шкин:

 Плюшкин — персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души».
 Плюшкин, Александр (род. 1987) — молдавский велогонщик.
 Плюшкин, Фёдор Михайлович (1837—1911) — русский коллекционер.

См. также 
 Патологическое накопительство («Синдром Плюшкина»)